Strmac (Priboj), een plaats in de Servische gemeente Priboj
 Strmac (Rogatica), een plaats in de gemeente Rogatica in Bosnië-Herzegovina
 Strmac (Užice), een plaats in de Servische gemeente Užice